Hegel, német családnév
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770−1831) német filozófus
 Hegel (1994) Lucio Battisti nagylemeze
 14845 Hegel kisbolygó